Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 18. Wahlperiode (2013–2017).

Zusammensetzung 
Nach dem endgültigen Ergebnis der Bundestagswahl am 22. September 2013 setzte sich der 18. Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:

Damit war die FDP erstmals seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland nicht im Bundestag vertreten. Die 309 Mitglieder der Unionsfraktion entstammen der CSU (56, aus dem Bundesland Bayern) und der CDU (253, aus dem übrigen Deutschland).

Mit Ablauf des 4. September 2015 schied Katherina Reiche aus dem Bundestag aus. Das Bundestagsmandat wurde nicht wieder besetzt, da Andrea Voßhoff als einzig verbliebene Nachrückerin der brandenburgischen CDU-Landesliste dieses nicht annahm (ein Bundestagsmandat wäre mit ihrer Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte nicht vereinbar).

Präsidium 

 Bundestagspräsident
 Norbert Lammert (CDU)

 Bundestagsvizepräsidenten
 Johannes Singhammer (CSU)
 Peter Hintze (CDU), † 26. November 2016; Michaela Noll (CDU), ab 19. Januar 2017
 Ulla Schmidt (SPD)
 Edelgard Bulmahn (SPD)
 Petra Pau (Die Linke)
 Claudia Roth (Grüne)

 Alterspräsident
 Heinz Riesenhuber (CDU)

Fraktionsvorsitzende 
 CDU/CSU-BundestagsfraktionVolker Kauder
 SPD-BundestagsfraktionFrank-Walter Steinmeier (bis 16. Dezember 2013)Thomas Oppermann
 Bundestagsfraktion Die LinkeGregor Gysi (bis 13. Oktober 2015)Dietmar Bartsch und Sahra Wagenknecht (seit 13. Oktober 2015)
 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die GrünenKatrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter

Abgeordnete 

1 Für die als Direktkandidaten gewählten ist der entsprechende Wahlkreis und ihr Erststimmenanteil (in %) aufgeführt. Für die über die Landeslisten gewählten Kandidaten ist jeweils nur das Bundesland ihrer Landesliste angegeben. Sollten sie zusätzlich in einem Wahlkreis als Direktkandidat kandidiert haben und dort einem Bewerber unterlegen sein, so ist dieser Wahlkreis sowie ihr dort erreichter Erststimmenanteil nicht aufgeführt.

Literatur 
 Kürschners Volkshandbuch, Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode (•), 2013–2017, 128. Auflage, Stand: 16. Januar 2014.

Weblinks 
 Vorläufig gewählte Bewerber der Bundestagswahl 2013
 Mitglieder des 18. Deutschen Bundestages
 Ausgeschiedene Abgeordnete und deren Nachfolger

Einzelnachweise 

 18